Németország
Marl, település Észak-Rajna-Vesztfáliában
Marl, település Alsó-Szászországban